Бенафарсес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 16,65 км². Население — 90 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Вальядолида